Фюре () — французьке прізвище.

 Ів Фюре (, 1916—2009) — французький актор.
 Франсуа Фюре (, 1927—1997) — французький історик.